УЕФА Лига шампиона 2002/03. је 48. сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 11. сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона.

Такмичење је почело 17. јула 2002. првим колом квалификација и завршило се финалним мечом одиграним 28. маја 2003. на стадиону Олд Трафорд у Манчестеру (Енглеска). Учествовала су 72 клуба из 48 националних савеза.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 17. јула, а реванши 24. јула 2002. 

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 31. јула, а реванши 7. августа 2002. 

|}

1 Утакмица играна на ГСП стадиону у Никозији, Кипар јер је УЕФА забранила одигравање међународних утакмица у Израелу.

Треће коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 13/14. августа, а реванши 27/28. августа 2002.

{{TwoLegResult|АПОЕЛ|КИП|2:4|'АЕК Атина'''|ГРЧ|2:3|0:1}}

|}

1 Утакмица играна у Никозији, Кипар јер је УЕФА забранила одигравање међународних утакмица у Израелу.

 Први круг такмичења по групама 
Такмичење по групама је играно од 17. септембра до 13. новембра 2002. 

 Група А 

 Група Б 

 Група Ц 

 Група Д 

 Група Е 

 Група Ф 

 Група Г 

 Група Х 

 Други круг такмичења по групама 
Такмичење по групама је играно од 26. новембра 2002. до 19. марта 2003. 

 Група А 

 Група Б 

 Група Ц 

 Група Д 

 Четвртфинале 
Прве утакмице су одигране 8/9. априла, а реванши 22/23. априла 2003. 

|}

 Полуфинале 
Прве утакмице су одигране 6/7. маја, а реванши 13/14. маја 2003. 

|}

1 Оба клуба играју на истом стадиону (Сан Сиро), али је Милан био одређен за госта у реванш мечу, па је тако победио по правилу гола у гостима.

 Финале 

 Најбољи стрелци Не укључује квалификационе мечеве.''

Види још 
 Куп УЕФА 2002/03.
 Интертото куп 2002.

Референце и објашњења

Спољашње везе 

 Сезона 2002/03. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 2002/03. у УЕФА такмичењима